Yaracuy (država u Venezueli)
 Yaracuy (rijeka)